Úlex bórgiae — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Низкий стелющийся кустарник. Листья превращены в колючки, вторичные колючки короче первичных. Филлоиды от ланцетно-линейной до линейно-шиловидной формы, жёсткие, чуть опушённые или гладкие.

Прицветники такой же ширины, как цветоножки, или чуть шире, треугольно-яйцевидные, опушённые. Чашечка 10—14,5 мм, гладкая или опушённая, остаётся на плоде в виде плёнки. Венчик мотыльковый, такой же длины, как чашечка или чуть длиннее.

Цветение с октября по март.

Плод — боб.

Хромосомный набор 2n = 64 или 96.

Распространение и местообитание 
Эндемик Испании, произрастает на юге страны на песчанике или наплывных прибрежных влажных почвах на высоте 0—600 м над уровнем моря.

Примечания 

Улекс
Флора Европы
Эндемики Испании
Таксоны растений, названные в честь людей
Эндемики Пиренейского полуострова
Флора Пиренейского полуострова